Le terme quatrième arrondissement électoral de l'Aisne peut désigner :

 Quatrième arrondissement électoral de l'Aisne (1821-1831), une circonscription existant de 1821 à 1831, définie par la loi du  ;
 Quatrième arrondissement électoral de l'Aisne (1831-1848), une circonscription existant de 1831 à 1848, définie par la loi du .